Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Tat'jana Panova 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Ángeles Montolio (primo turno)
 Henrieta Nagyová (secondo turno)
 Anne Kremer (quarti di finale)
 Conchita Martínez (primo turno)

 Tat'jana Panova (finale)
 Meilen Tu (primo turno)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Mariana Díaz Oliva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2002